Die Liste der Registered Historic Places im Jones County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im texanischen Jones County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge

Weblinks 

 Suchmaske Datenbank im National Register Information System, National Park Service

Jones County (Texas)
Jones County (Texas)

en:Registered Historic Places in Texas, Counties H-J#Jones County